Ragnarok nebo Ragnarök může znamenat:

 Ragnarök – pojem ze severské mytologie
 Ragnarok (britská hudební skupina) – britská folk/pagan metalová kapela
 Ragnarok (norská hudební skupina) – norská black metalová kapela
 Ragnarök (švédská hudební skupina) – švédská progressive rocková kapela
 Ragnarök (album, Gwar) – album skupiny Gwar
 Ragnarok (album, Týr) – album skupiny Týr
 Ragnarok Online – MMORPG počítačová hra
 Ragnarök (Star Trek) – kniha z prostředí Star Treku
Ragnarok (kryptoměna)